Anorectic är ett album av det finska hardrock-bandet Negative. Det släpptes 2006.

 Arrival
 Glory of the shame
 Reflections
 One last shot
 Fading yourself
 Planet of the sun
 A song for the broken hearted
 Sinners night/Misty morning
 Swans
 Stop f*cking around
 Embracing past
 We can't go on
 In memoriam (Immortal peace)

Musikalbum 2006